Kalkbruk kan avse

 Kalkbruk (industri) – en industriell anläggning för kalkbränning
 Kalkbruk (murbruk) – en typ av murbruk som innehåller släckt kalk